Vouneuil ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons im französischen Département Vienne:

Vouneuil-sous-Biard
Vouneuil-sur-Vienne
Kanton Vouneuil-sur-Vienne